Coherent ist:
 Coherent (Unternehmen), Hersteller von Lasern und Zubehör
 Coherent Corp., vormals II-VI Incorporated, Hersteller von Verbindungshalbleitern, Lasern und Zubehör
 Coherent (Betriebssystem), ein Betriebssystem

Siehe auch:
 Coherence
 Kohärenz